A Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2001 foi a 32ª edição da competição. A famosa "copinha" é a maior competição de juniores do Brasil, e é disputada por clubes de todo o país. Ministrada em conjunto pela Federação Paulista de Futebol e a Secretaria Municipal de Esportes, foi disputada entre os dias 4 e 25 de Janeiro. O campeão nesta oportunidade, foi o Roma Barueri, que conquistou a Copa SP pela 1ª vez, contra o São Paulo, no Estádio do Pacaembu, após vencer a final, com empate no tempo normal por 4 a 4, e na disputa de pênaltis o Roma Barueri venceu por 6 a 5.

Regulamento 
A Competição foi disputada em 5 fases: primeira fase, oitavas-de-final, quartas-de-final, semifinal e final. Participaram da primeira fase um total de 72 clubes, divididos em 18 grupos, portanto de A a R.

Na  primeira fase, os clubes jogaram entre si, dentro do grupo em turno único: 

Dos grupos E à R, classificaram-se para as oitavas-de-finais, os clubes que obtiveram o maior número de pontos ganhos nos respectivos grupos. 

Dos Grupos A à D, os clubes que obtiveram o maior número de pontos ganhos nos respectivos grupos, classificaram-se para um "Play-off", onde seriam determinados mais dois clubes classificados para as oitavas-de-finais.

Ao término da primeira fase, em eventual igualdade de pontos ganhos entre dois ou mais clubes, aplicou-se, sucessivamente, os seguintes critérios:

 Maior saldo de gols
 Maior número de vitórias
 Maior número de gols marcados
 Confronto direto (somente no empate entre dois clubes)
 Sorteio

Primeira fase

Grupo A (São Roque)

Grupo B (São Paulo)

Grupo C (Osasco)

Grupo D (São José dos Campos)

Grupo E (Taubaté)

Grupo F (São Bernardo do Campo)

Grupo G (Sorocaba)

Grupo H (Santos)

Grupo I (Guarujá)

Grupo J (Santo André)

Grupo K (Capivari)

Grupo L (Piracicaba)

Grupo M (Indaiatuba)

Grupo N (Suzano)

Grupo O (Guaratinguetá)

Grupo P (Barueri)

Grupo Q (Mococa)

Grupo R (Itu)

Play-off (Repescagem)

 Ao final da 1ª fase, ocorreu um "Play-off" entre os vencedores dos grupos A, B, C e D, grupos estes, com times considerados de "menor expressão". Os vencedores dos cruzamentos, obtiveram vaga à fase final:

Fase final

Tabela 
{{Round16-with third

|||0||2
|| (pen.)|1 (4)||1 (3)
|||1| Roma Barueri|3
|||4||1
|||2| Joseense|1
|||2||0
|||1||3 
|||3||2

|| (pen.)|4 (5)||4 (4)
|| Roma Barueri|2||1
|||3||1
|| (prorr.)|5||3

|||3| Roma Barueri|5
|||1| (prorr.)|3

|| Roma Barueri (pen.)|4 (6)||4 (5)

|||1||3
|widescore=yes}}

Oitavas-de-final

Quartas-de-final

 c.  Jogo terminou 3 a 3 no tempo normal e 1 a 1 na prorrogação.

 b.  Jogo terminou 2 a 2 no tempo normal e 3 a 1 na prorrogação para o São Paulo.

Semi-final

 a.  Jogo terminou 1 a 1 no tempo normal e 2 a 0 na prorrogação para o São Paulo.

Disputa do 3° lugar

Final

 Roma Barueri: Gleidson; Itabuna, André Astorga, Marcão e Rogerinho; Daniel, Caldeira, Alex Sorocaba (Kleyr) e Evanardo; Jeffinho (Ednardo) e Thiago (Walney). Técnico: Marcelo Vilar.
 São Paulo:''' Abner; Ricardo (Márcio), Alexandre, Júlio Santos e Alemão; Juan, Róbson Rebouças (Wilson Batata), Hugo (Daniel) e Harison; Renatinho e Dinei. Técnico: Édson Machado.

Premiação 

2001
Futebol de 2001 no Brasil